Sumper ist der Familienname folgender Personen:

 Helene Sumper (1854–1926), deutsche Lehrerin, Frauenrechtlerin und Sozialpolitikerin
 Manfred Sumper (1942–2016), deutscher Biochemiker